Svenska mästerskapet i fotboll 1911 vanns av AIK efter en finalseger mot IFK Uppsala med 3-2 på Råsunda IP i Råsunda municipalsamhälle i Stockholms län den 8 oktober 1911. Det var AIK:s tredje SM-guld.

Spelträd

Kvalomgång

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

1911 i Sverige
Fotbollssäsongen 1911
1911